White River (engl. für „weißer Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 White River (Kootenay River) in British Columbia
 White River (Oberer See) in Ontario
 White River (Vancouver Island) in British Columbia
 White River (Yukon) in Yukon; Quellgebiet in Alaska (USA)

in den Vereinigten Staaten:
 White River (Bad River), Nebenfluss des Bad River in Wisconsin
 White River (Connecticut River), Nebenfluss des Connecticut River in Vermont
 White River (Deschutes River) in Oregon
 White River (Fox River), Nebenfluss des Fox River in Wisconsin
 White River (Green River), in Utah und Colorado
 White River (Mississippi River) in Arkansas
 White River (Missouri River), Nebenfluss des Missouri River in Nebraska und South Dakota
 White River (Muddy River), Zufluss des Muddy River in Nevada 
 White River (Price River) in Utah
 White River (Puyallup River) in Washington 
 White River (Salt River) in Arizona
 White River (Wabash River) in Indiana
 White River (Wenatchee Lake), Zufluss des Lake Wenatchee in Washington
 White River (White Lake) in Michigan

in anderen Ländern:
 White River (Jamaika) in Jamaika
 White River (Neuseeland) auf der Südinsel von Neuseeland
 White River, ein früherer Name des St Austell River in Cornwall, Großbritannien  
 White River, übersetzter Name des Rivière Blanche (Bio Blanche/Pointe Mulatre River)

White River ist der Name folgender Orte:

 White River (Ontario), Ort in Ontario, Kanada
 White River (South Dakota), Stadt im Mellette County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 White River (Kalifornien), Ort im Tulare County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 White River (Wisconsin), Ort im Ashland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 White River (Town, Ashland County), Town(ship) im Ashland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 White River (Südafrika), Ort in der Provinz Mpumalanga
 White River Junction, Ort im Vermont, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 White River First Nation, ein Indianerstamm im Yukon-Territorium, Kanada
 White River Township
 Little White River